Список риб Фінляндії включает в себе 110 види риб, які можна знайти у територіальних водах Фінляндії.

A 
 Abramis brama
 Acipenser baerii baerii
 Acipenser ruthenus
 Acipenser oxyrinchus
 Agonus cataphractus 
 Alburnus alburnus 
 Alosa alosa
 Alosa fallax
 Ameiurus nebulosus
 Ammodytes tobianus
 Anguilla anguilla
 Aspius aspius

B 
 Ballerus ballerus 
 Barbatula barbatula 
 Belone belone 
 Blicca bjoerkna

C 

 Carassius carassius 
 Catostomus catostomus catostomus 
 Chelon labrosus 
 Clupea harengus 
 Clupea harengus 
 Cobitis taenia 
 Conger conger 
 Coregonus albula 
 Coregonus lavaretus 
 Coregonus maraena 
 Coregonus megalops 
 Coregonus oxyrinchus 
 Coregonus peled 
 Coregonus pidschian 
 Coregonus widegreni 
 Cottus gobio 
 Cottus koshewnikowi 
 Cottus poecilopus 
 Ctenopharyngodon idella 
 Culaea inconstans 
 Cyclopterus lumpus 
 Cyprinus carpio carpio

D 

 Dicentrarchus labrax

E 
 Enchelyopus cimbrius 
 Engraulis encrasicolus 
 Esox lucius

G 

 Gadus morhua 
 Gasterosteus aculeatus aculeatus 
 Gobio gobio 
 Gobius niger
 Gobiusculus flavescens 
 Gymnocephalus cernua

H 
 Hyperoplus lanceolatus

L 
 Lamna nasus 
 Lampetra fluviatilis 
 Lampetra planeri 
 Leucaspius delineatus 
 Leuciscus idus 
 Leuciscus leuciscus 
 Limanda limanda 
 Liparis liparis liparis 
 Liza ramada 
 Lophius piscatorius 
 Lota lota 
 Lumpenus lampretaeformis

M 

 Micropterus dolomieu 
 Micropterus salmoides 
 Myoxocephalus scorpius

N 

 Nerophis ophidion

O 
 Oncorhynchus gorbuscha 
 Oncorhynchus keta 
 Oncorhynchus mykiss 
 Oncorhynchus nerka 
 Oncorhynchus tshawytscha 
 Osmerus eperlanus

P 
 Pelecus cultratus 
 Perca fluviatilis 
 Petromyzon marinus 
 Pholis gunnellus 
 Phoxinus phoxinus 
 Platichthys flesus 
 Pleuronectes platessa 
 Pomatoschistus microps 
 Pomatoschistus minutus 
 Psetta maxima 
 Pungitius pungitius

R 
 Rutilus rutilus

S 
 Salmo salar 
 Salmo trutta fario 
 Salmo trutta lacustris 
 Salmo trutta trutta 
 Salvelinus alpinus alpinus 
 Salvelinus fontinalis 
 Salvelinus lepechini 
 Salvelinus namaycush 
 Sander lucioperca 
 Sarda sarda 
 Scardinius erythrophthalmus 
 Scomber scombrus 
 Scophthalmus rhombus 
 Silurus glanis 
 Solea solea 
 Spinachia spinachia
 Sprattus sprattus
 Squalius cephalus 
 Squalus acanthias 
 Syngnathus typhle

T 
 Taurulus bubalis
 Thymallus thymallus
 Tinca tinca
 Triglops pingelii
 Triglopsis quadricornis

V 
 Vimba vimba

Z 

 Zoarces viviparus

Примітки

Література 

 Lönnberg, E., 1932: Notes on some relict races of Cottus quadricornis living in Lakes in Finland. Arkiv för Zoologi v. 24 A (núm. 12): 1-16, Pl. 1.
 Mäklin, F. W., 1869: En för Finland ny form af siklöja. Öfversigt Av Finska Vetenskaps-Societetens Forhandlingar v. 11: 19-23.

Посилання 
 Commercially exploited fish species in Finland 
 Introduction to some fish species in the Finnish Arctic  
  Fish communities in South-Finnish lakes and their responses to biomanipulation assessed by experimental gillnetting

Див. також 
 Список риб Балтійського моря

Фінляндія

риби